Куницеобразные  — клада хищных млекопитающих из подотряда собакообразных, в разных источниках рассматриваемая как парвотряд или надсемейство. Объединяются общими признаками строения черепа и зубов. Ближайшими современными родственниками Musteloidea являются ластоногие.

В надсемейство включают 4 современных семейства: пандовых, куньих, енотовых и скунсовых.

Исследования начала XXI века показывают, что Musteloidea появились примерно 32,4—30,9 миллионов лет назад в Азии. В Северной Америке медвежьи и Musteloidea появляются сначала в конце эоцена. В Европе медвежьи и Musteloidea впервые появляются в раннем олигоцене.

Кладограмма:

Примечания

Литература 

 

Собакообразные